Colonna (plaats)
 Colonna (familie), een Italiaans adellijk geslacht